Diatas peut désigner :

Botanique 
 Nepenthes diatas : une espèce de plante carnivore de la famille des Nepenthaceae.

Toponymes

Lac Diatas : un lac de la province de Sumatra occidental sur l'île de Sumatra.

Homonymie de toponyme